Хойчжоу — китайский топоним:

 Хойчжоу (惠州) — городской округ в провинции Гуандун.
 Хойчжоу (徽州) — район городского подчинения городского округа Хуаншань провинции Аньхой
 Хойчжоу — группа нефтегазовых месторождений в устье реки Чжуцзян.